La Final Four Atenas 1993 corresponde al Final Four o etapas semifinales y finales del campeonato de baloncesto de Europa, que en su edición del año 1993 se celebró en el Estadio de la Paz y la Amistad, en la ciudad de El Pireo, Grecia.

 El Pireo  - 13 y 15 de abril de 1993

1994
Baloncesto en 1994
Eventos deportivos celebrados en Grecia